Perlan puede referirse a:
 Perlan, variedad de uva.
 Perlan, edificio de Reikiavik, Islandia